Reinick ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Richter-Reinick (1935–1997), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heinrich Alfred Reinick (1836–1907), deutscher Landrat und Oberverwaltungsgerichtsrat
 Robert Reinick (1805–1852), deutscher Maler und Dichter
 Walter Richter-Reinick (eigentlich Walter Richter; 1911–1984), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher